El apellido maltés Caruana puede referirse a:
 Alejandro (Peris) Caruana (1902, Sagunto – 1939), un abogado y político español.
 Fabiano (Luigi) Caruana (* 1992, Miami), Gran Maestro del ajedrez.
 Jaime Caruana (Lacorte) (* 1952), gobernador del Banco de España entre 2000 y 2006.
 Peter (Richard) Caruana (* 1956, Gibraltar), político gibraltareño.